Млечике (породица)
 Млечике (род)